Highwood kan syfta på:
 Highwood, Essex, ort i England, Storbritannien
 Highwood, Illinois, ort i USA